Karl von Urban (1802–1877) császári-királyi altábornagy, az 1848-49-es császárpárti román felkelés szervezője Erdélyben
 Karl Urban (1894–1918) osztrák-magyar vadászpilóta az első világháborúban
 Karl Urban (1855–1940), cseh iparvállalkozó, osztrák-magyar politikus, államtitkár
 Karl Urban (1972) új-zélandi színész